Zkratka MPI může znamenat:

 Message Passing Interface (programování a programové knihovny)
 Multi Point Interface (sběrnice – oblast komunikace a automatizace)
 Multi Point Injection (vícebodové vstřikování (benzínu) – zážehový motor)